«Не будите спящую собаку» () — сороковая серия (восемнадцатая серия второго сезона) американского телесериала «Доктор Хаус», премьера которой состоялась 18 апреля 2006 года на телеканале Fox.

Сюжет 
В больницу доставляют 25-летнюю женщину, Ханну, страдающую нарушением сна и не способную заснуть даже после пузырька снотворного, в сопровождении её девушки Макс. Диагноз должен быть поставлен в течение суток, так как пациентка не спала на протяжении десяти дней, тогда как максимальное время нахождения без сна составляет 11 суток, после чего наступает смерть.

В это же время между Кэмерон и Форманом возникает конфликт, вызванный кражей последним темы статьи по гипертермической остановке сердца, написанной Эллисон.

Первым предположением команды было заболевание зрительного нерва. Тест, проведённый Кэмерон, не выявил патологии, однако во время выполнения процедуры выяснилось, что Ханна спит небольшими, меньшими минуты, промежутками, хотя после пробуждения не помнит об этом. Ради ускорения постановки диагноза Хаус приказывает не давать пациентке спать, чтобы усугубить симптомы, сделав их более заметными.

Из-за начавшегося ректального кровотечения врачи вынуждены сделать колоноскопию без использования седативных препаратов из-за их усыпляющего эффекта. Во время этой болезненной процедуры у пациентки открывается эпистаксис, что вкупе с остальными симптомами свидетельствует о гранулёматозе Вегенера; команда начинает лечение кортикостероидами. Несмотря на это, начавшийся вскоре нистагм исключает это заболевание.

Во время обсуждения диагноза Хаус догадывается, что Ханна собирается прекратить отношения с Макс: у пациентки не могла проявиться аллергия на собаку месяц назад, как она заявила, в связи с приёмом стероидов для лечения от ожога ядовитым плющом; следовательно, Ханна просто не хотела брать на себя какие-либо обязательства, что говорит о её желании расстаться. Предположение подтверждает признание пациентки, которое она делает, оставшись наедине с Кэмерон во время аллергопробы.

Из-за начавшейся острой печеночной недостаточности Ханне необходима срочная трансплантация печени в течение шести часов, в противном случае начнётся печеночная кома, из которой пациентка, скорее всего, не выйдет. Оставшегося время на определение заболевания явно не хватит, однако до постановки точного диагноза Комиссия по трансплантации не одобрит пересадку.

Хаус, понимая безвыходность ситуации, уговаривает Макс на донорство части печени. Вместе с тем возникает этическая дилемма: с одной стороны, Макс имеет право знать обо всех факторах, способных повлиять на её решение; в то же время из-за конфиденциальности между врачом и пациентом доктора не имеют права разглашать какую-либо информацию касательно своих пациентов третьим лицам. Вопрос решается в пользу Ханны — её намерения остаются в секрете, и врачи успешно проводят пересадку.

Выдвинутые перед операцией предположения о болезни Вильсона, отравлении грибами, неходжкинской лимфоме и опухоли селезёнки были опровергнуты проведёнными тестами. Несмотря на приём иммунодепрессантов и стероидов, уровень лейкоцитов пациентки находился в норме, что указывало на инфекционную природу заболевания.
Узнав, что собака Ханны была взята из питомника, находящегося за пределами Нью-Джерси, Хаус предполагает бубонную чуму и тут же подтверждает свой диагноз обнаружением увеличенного подмышечного лимфатического узла (бубона).

Немного позже Кэмерон, встретив Макс в коридоре больницы, узнаёт, что девушке было известно о намерении подруги бросить её ещё задолго до операции.

В конце серии Кэмерон в разговоре с Форманом сообщает, что выбранная ею тема не является её собственностью, и тем не менее Эрику следовало предупредить о его намерении писать статью на такую же тему, и предлагает им обоим извиниться перед друг другом, чтобы этот случай не отразился на их дружбе. Однако Форман, считая, что они являются коллегами, но никак не друзьями, отказывается приносить свои извинения.

Ссылки 

Эпизоды 2-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2006 года